Akvitanija (francuska regija 1982. – 2015.)
 Gallia Aquitania, rimska provincija
 Akvitanijsko Vojvodstvo,  vojvodstvo koje se nalazilo na ovom području